Human Nature:
 «Human Nature» — сингл Мадонны из альбома Bedtime Stories, выпущенный в 1994 году.
 «Human Nature» — сингл Майкла Джексона из альбома Thriller, выпущенный в 1983 году.
 Human. :II: Nature. — студийный альбом группы Nightwish, вышедший в 2020 году.